Aaron Schock
 Danny Schock
 Rolf Schock
 De Rolf Schock-prijs
 Ron Schock
 Rudolf (Johann) Schock, een Duitse lyrische tenor
 Walter Schock
 Schock, een Italiaanse horrorfilm uit 1977 van regisseur Mario Bava